

Коммерческие авиакомпании

Чартерные авиакомпании

Грузовые авиакомпании

Упразднённые авиакомпании

См. также 
 Список аэропортов Таиланда
 Транспорт в Таиланде

Примечания 

Таиланд
Списки:Таиланд